Райзен — многозначный термин:

 «Райзен» — торговая марка процессоров компании AMD
 Райзен, Арни (1924—2012) — американский баскетболист